Satrê est un prénom féminin dans l'Égypte antique. Il signifie « fille de Rê ».

Il a été porté par :
 la nourrice de la reine Hatchepsout, Satrê ;
 l'épouse de Ramsès  et la mère de Séthi , Satrê.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité